Серо дел Мачо има више значења:

 Серо дел Мачо, Ла Кабања (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо дел Мачо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику